RIMS ist die Abkürzung für:

 Rhein-Main International Montessori School, eine Privatschule in Friedrichsdorf (Hessen)
 Ranging and Integrity Monitoring Station, eine Bodenstation des EGNOS-Systems
 Resonanz-Ionisations-Massenspektrometrie 
Recoil Ion Momentum Spectroscopy
 Research Institute for Mathematical Sciences der Universität Kyōto

RIMS